Ptelea kan avse:

 Ptelea (nymf) – en sorts dryader
 Ptelea (växter) – ett släkte av vinruteväxter